Шварцах може бити:

 Шварцах бај Набург, општина у округу Швандорф, у њемачкој покрајини Баварска.
 Шварцах ам Мајн, општина у округу Кицинген, у њемачкој покрајини Баварска.
 Шварцах (Доња Баварска), општина у округу Штраубинг-Боген, у њемачкој покрајини Баварска.
 Шварцах (Оденвалд), општина у округу Некар-Оденвалд, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Шварцах им Понгау, насељено место у аустријској покрајини Салцбург